Bredträsket (Bredträsk) kan syfta på:
 Bredträsk, en ort i Bjurholms kommun
 Bredträsks kapell, 

Bredträsket (Bredträsk) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bredträsket (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (71,2 ha)
Bredträsket (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (1,21 km²)
Bredträsket (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (1,8 km²)
Bredträsket (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (33,7 ha)
Bredträsket (Edefors socken, Norrbotten, 735132-174249), sjö i Bodens kommun,  (2,33 km²)
Bredträsket (Edefors socken, Norrbotten, 736201-173270), sjö i Bodens kommun,  (3,04 km²)
Bredträsket (Nederluleå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (51,9 ha)
Bredträsket (Norrfjärdens socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (1,64 km²)
Bredträsket (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (93,9 ha)
Bredträsket (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (1,98 km²)
Bredträsket (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (1,27 km²)
Bredträsket (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun,  (14,3 ha)
Bredträsk, Lappland, sjö i Arjeplogs kommun,  (38,3 ha)
Bredträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728202-168485), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (36,6 ha)
Bredträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728932-169277), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (52,9 ha)
Bredträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728956-164365), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (45,1 ha)
Bredträsket (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun och Storumans kommun,  (1,05 km²)
Bredträsket (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (8,28 ha)
Bredträsket (Örträsks socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (20 ha)
Lill-Bredträsket, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (10,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn